Skramstad ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Skramstad (1797–1839), norwegischer Komponist und Pianist
 Ludvig Skramstad (1855–1912), norwegischer Landschaftsmaler